Административное деление Непала — Непал разделён на 7 провинций. Каждая провинция делится на районы, а те, в свою очередь, на города и муниципалитеты.

Старое административное деление

Новое административное деление 
С осени 2015 года территория Непала разделена на семь провинций